La Prva hrvatska nogometna liga 1995-1996, conosciuta anche come 1. HNL 1995-1996, è stata la quinta edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 13 agosto 1995 e il 26 maggio 1996, e conclusa con la vittoria del Croazia Zagabria, al suo secondo titolo (sesto in totale).

Capocannoniere del torneo fu Igor Cvitanović (Croazia Zagabria), con 19 reti.

Formula 
Da questa stagione vi erano 2 divisioni di Prva liga: la A e la B. La prima era effettivamente il primo livello, mentre la B era il secondo. Ciò facendo la Druga liga diventava il terzo (sebbene il nome significhi seconda).

Le squadre partecipanti alla Prva liga A furono 12 e disputarono in una prima fase un girone di andata e ritorno per un totale di 22 partite al termine delle quali iniziò una seconda fase. Le prime cinque insieme alla vincitrice della Prva liga B giocarono un torneo di play-off di ulteriori dieci partite per determinare la squadra campione mentre le altre sette più la seconda classificata della B un turno di play-out per determinare le retrocesse.

Il Croazia Zagabria vinse il campionato per la miglior differenza reti.

Le squadre qualificate alle coppe europee furono quattro: le prime due alla Coppa UEFA 1996-1997, la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa delle Coppe 1996-1997 e un'ulteriore squadra alla Coppa Intertoto 1996.

Le prime 4 dei play-out passavano alla Prva liga A 1996-97, mentre le restanti 4 finivano nella B.

2 settimane prima dell'inizio della stagione successiva la Federazione decise di ampliare il numero delle squadre da 10 a 16, annullando così le retrocessioni. Le ultime 2 promosse furono le prime due della seconda fase della B: Zara e Orijent.

Squadre

Prva liga A

Prima fase

Classifica prima fase 

Legenda:
      Ammessa al gruppo per il titolo
      Ammessa al gruppo retrocessione

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati prima fase

Seconda fase 
 GRUPPO CAMPIONATO:Alle prime cinque qualificate venne attribuito un punteggio di partenza: Croazia 5 punti, Hajduk 4 punti,  3 punti,  2 punti, NK Zagabria 1 punto. Il  partecipò al Gruppo Campionato in quanto vincitrice della 1. HNL "B": al club venne assegnato 1 punto di partenza.GRUPPO RETROCESSIONE:Di seguito il punteggio di partenza:  7 punti, Cibalia 6 punti, Inker 5 punti,  4 punti,  3 punti,  2 punti,  1 punto. Il  partecipò al Gruppo Retrocessione in quanto secondo classificato della 1. HNL "B": al club venne assegnato 1 punto di partenza.Le prime 4 avrebbero dovuto passare alla Prva liga A 1996-97, mentre le restanti 4 nella B, ma successivamente la Federazione annullò le retrocessioni, così tutte le 8 squadre rimasero in Prva liga A.

Classifica seconda fase 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammesso alla Coppa UEFA 1996-1997.
      Ammessa alla Coppa delle Coppe 1996-1997.
      Ammessa alla Coppa UEFA 1996-1997.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 1996.
      Retrocesse in 1. HNL "B" 1996-1997.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati gruppo titolo

Risultati gruppo retrocessione

Prva liga B

Prima fase

Classifica prima fase 

Legenda:
      Qualificata al Gruppo Campionato della 1. HNL A
      Qualificata al Gruppo Retrocessione della 1. HNL A

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati prima fase

Seconda fase 
 Le 8 squadre rimaste disputarono un altro girone mantenendo i punti conquistati negli scontri diretti nella prima fase.

Classifica seconda fase 

Legenda:
      In Prva liga A 1996-97
Le altre in Prva liga B 1996-97

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati seconda fase

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Zlatko Kranjčar

 Miralem Ibrahimović
 Dražen Ladić
 Mario Cvitanović
 Goran Jurić
 Srđan Mladinić
 Alen Petrović
 Tomislav Rukavina
 Dario Šimić
 Stjepan Tomas
 Josip Gašpar
 Miro Katic
 Damir Krznar
 Zoran Mamić
 Silvio Marić
 Marko Mlinarić
 Edin Mujčin
 Dalibor Poldrugač
 Daniel Šarić
 Zvonimir Soldo
 Danijel Štefulj
 Dževad Turković
 Igor Cvitanović
 Miljenko Kovačić
 Josip Šimić
 Zoran Slišković
 Mark Viduka

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1995-1996
Treća Liga 1995-1996
Hrvatski nogometni kup 1995-1996

Collegamenti esterni 
Stagione 1995-96 su HRnogomet
Stagioni 1991-2000 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
Prva hrvatska nogometna liga
1995